Список персонажей компьютерной игры Grand Theft Auto: Liberty City Stories, вышедшей в продажу в 2005 году.

Во всех различных миссиях и сценках видеоигры Grand Theft Auto: Liberty City Stories, действие которой происходит в 1998 году в вымышленном городе Либерти-Сити, появляется множество различных персонажей. Наиболее заметные перечислены здеюсь в порядке появления. Порядок, в котором некоторые из этих персонажей появляются в игре, зависит от последовательности, в которой игрок проходит некоторые миссии.

В Grand Theft Auto: Liberty City Stories игрок по сюжету встречается со многими персонажами из других игр серии (третьего поколения). Помимо них Тони встречает множество персонажей, которые изначально созданы и озвучены для игры.

Персонажи, как и во всех играх Rockstar Games, отличаются яркими образами, созданными актёрами, озвучивавших их.

Параметры персонажей 
Для каждого персонажа указаны следующие параметры:
 Имя персонажа в русском, английском и иных вариантах.
 Возраст персонажа на момент действия игры. Если возраст неизвестен, это помечается отдельно.
 Пол персонажа. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно.
 Принадлежность или сотрудничество с организованными преступными группировками, которые обнаруживаются по ходу сюжетной линии. Если персонаж не замечен в сотрудничестве с ОПГ, то данный пункт пропускается.
 Первое появление персонажа в игре Grand Theft Auto: Liberty City Stories.
 Смерть персонажа в игре. Если персонаж не умирает, умирает в другой игре серии Grand Theft Auto или умирает вне сюжетной линии, то это помечается отдельно.

Список персонажей

Центральные персонажи

Второстепенные персонажи

Незначительные персонажи

См. также 
 Саундтрек Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Примечания 

Liberty City Stories